Prüfke ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Prüfke (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Walter Prüfke (* 1908), deutscher SA-Führer und Mitglied des Reichstags